Niemcy:
 Obergiesing – dzielnica Monachium
 Obergiesing-Fasangarten – okręg administracyjny Monachium

Zobacz też:
 Giesing